Чаттануга:

 Чаттануга — город на юго-востоке США, штат Теннесси.
 Чаттануга Чу-чу — песня 1941 года из репертуара американского джаз-оркестра Гленна Миллера.